Cártamo silvestre puede referirse a:

 el nombre común de la planta Centaurea jacea; o
 el nombre común de la planta Carthamus lanatus.